Василий Михайлович Жаровцев () — советский хозяйственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1921 году в деревне Володинская в русской крестьянской семье.

С 1937 года работал в колхозе «Обуховский» Пижанского района; с 1939 года, окончив педагогические курсы — учителем Ижевской начальной школы.

С декабря 1940 года служил в РККА. Воевал на Северо-Западном (июнь — июль 1941) и Закавказском (июнь — сентябрь 1942) фронтах. В бою под Моздоком, будучи командиром батареи 62-й отдельной артиллерийской бригады, был тяжело ранен. Член ВКП(б) с 1943 года. В 1943—1945 годы служил военруком Пижанской средней школы (1943—1945); демобилизован в августе 1946 года.

С 1946 года — на партийной работе:
 инструктор, зав. сельхозотделом, второй, первый секретарь Пижанского райкома партии (1946—1955),
 первый секретарь Медянского, Шурминского, Малмыжского райкомов партии (1955—1966).
Окончил Кировскую областную партийную школу и Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
С 1966 года — на хозяйственной работе:
 управляющий межобластным льнотрестом (1966—1970),
 старший инженер по кадрам треста «Мелиоводстрой» (1970—1972),
 начальник ремонтно-строительного управления облбытуправления (1972—1977),
 начальник участка горремстройуправления «Кировоблремстройбыт» (1977—1978),
 начальник отдела кадров объединения «Восход» (Киров, 1978—1980),
 начальник отдела кадров объединения «Локон» (Киров, 1980—1985).
Избирался депутатом (от Кировской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 6-го созыва (1962—1966); делегат XXII съезда КПСС (1961).

Умер в июле 1991 года в Кирове.

Награды 
 орден Отечественной войны I (6.11.1985) и II степеней (30.5.1951),
 орден Трудового Красного Знамени (1958),
 медали, в том числе:
 «За победу над Германией»,
 «Ветеран труда».

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Командиры батарей в Великой Отечественной войне‎
Депутаты Совета Союза 6-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Персоналии:Пижанский район
Персоналии:Малмыжский район